Creedence Clearwater Revival, agrupació de rock clàssic
 Campionat de Catalunya de ral·lis, competició creada el 1957